

Patronyme 

 Paul Derenne (1902-1997), militaire, botaniste et pédagogue français ;
 Joséphine Derenne (1939-), comédienne française ;
 Pierre Derenne (1989-), acteur français.

Pseudonyme 

 Paul Derenne (1907-1988), ténor français.

Patronyme français